«Прогулка по Миссисипи» () — американский драматический фильм 2015 года Анны Боден и Райана Флека. Премьера состоялась на кинофестивале Сандэнс в январе 2015 года.

Сюжет 
Стареющий азартный игрок Джерри испытывает череду неудач и финансовые трудности. Он встречает молодого картёжника Кёртиса, который, по его мнению, может принести ему удачу. Вместе они отправляются по южным штатам США.

В ролях 
 Райан Рейнольдс — Кёртис
 Бен Мендельсон — Джерри
 Сиенна Миллер — Симона
 Анали Типтон — Ванесса
 Элфри Вудард — Сэм
 Робин Вайгерт — Дороти
 Маршал Чэпмен — Черри
 Джейн Макнил — Кейт
 Индиго — Дора
 Джеймс Тобэк — Тони Раундтри
 Джейсон Шаффетт — Чак

Восприятие 
Фильм получил крайне высокие отзывы мировой кинопрессы. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 90% на основе 115 рецензий со средним баллом 7,4 из 10. 

На сайте Metacritic фильм набрал 77 баллов из 100, на основе 27 обзоров.

Примечания 

Фильмы Анны Боден
Фильмы Райана Флека
Фильмы A24
Фильмы США 2015 года